L7 ou L07 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 HMS Airedale (L07), un destroyer d’escorte de la Royal Navy ;
 HMS Bittern (L07), un sloop de la Royal Navy ;
 HMS L7, un sous-marin de la Royal Navy ; 
 Mitrailleuse L7, une variante britannique du FN MAG, une mitrailleuse ;
 Royal Ordnance L7, un canon antichar  britannique de ,

Musique 
 L7, un groupe féminin de grunge.

Transports 
Automobile 
 Great Wall L7, un modèle du constructeur chinois Great Wall Motors ;
 IM L7, un modèle du constructeur chinois IM Motors.

Aviation 
 .

Métro 
 Ligne L7 du métro de Barcelone.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres